Qigong steht für:
 Qigong, chinesische Meditations-, Konzentrations- und Bewegungsform
 Qigong (Tiexi), Straßenviertel im Stadtbezirk Tiexi der Stadt Shenyang
 Aisin Gioro Qigong (1912–2005), chinesischer Künstler